Ninfa – figura della mitologia greca
Ninfa – stadio intermedio nella vita di alcuni artropodi
Ninfa – nome proprio femminile italiano
Ninfa – martire cristiana del IV secolo, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
Ninfa – fiume del Lazio che scorre nella pianura pontina per poi immettersi nel fiume Sisto
Ninfa – definizione alternativa delle piccole labbra dell'apparato genitale esterno femminile
 Ninfa o ninfetta – modo per definire una giovane adolescente nell'età puberale
Ninfa – tipo di esca per la pesca con la mosca
 Ninfa – razza immaginaria dei romanzi del ciclo del Mondo Emerso
Giardino di Ninfa – monumento naturale sito nel sedime di una piccola città medievale del Lazio

Altri progetti